FAI steht für:
 Fédération Aéronautique Internationale, Weltluftsportverband
 FAI (Panzerwagen), sowjetischer Panzerwagen
 FAI rent-a-jet, deutsche Fluggesellschaft
 Falklandinseln, historischer Commonwealth Games Ländercode (bis 2010)
 Federación Anarquista Ibérica, Iberische Anarchistische Föderation, ehemals militanter Arm der Gewerkschaft Confederación Nacional del Trabajo
 Federazione Anarchica Informale, Informelle Anarchistische Föderation, hervorgetreten durch Briefbomben seit 2003
 Federazione Anarchica Italiana, Italienische Anarchistische Föderation, gegründet 1945
 Femoro-acetabuläres Impingement, med. Fachbegriff für Enge-Syndrom zwischen Hüftkopf und -pfanne
 Field-aligned irregularities, ein physikalischer Effekt in der Ionosphäre, der zu Überreichweiten von Funksignalen führt
 First Article Inspection (englisch), Begriff für die Erstmusterprüfung (siehe: Bemusterung (Technik))
 Fliegerärztliches Institut in Dübendorf bei Zürich
 Fondo Ambiente Italiano, Fonds für die italienische Umwelt
 Football Association of Ireland, Fußballverband in der Republik Irland
 Forschungs- und Arbeitsgemeinschaft Irland e. V. (irische Philatelie)
 Freier Androgen Index (FAI = Testosteron in ng/ml x 347 / Sexualhormon-bindendes Globulin [SHBG] in nmol/l)
 Fully Automatic Installation, Installationssoftware für Linux
 Fairbanks International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen
 Färöer (FIDE-Code)
 Festival automobile international, Automobilausstellung in Paris

Fai steht für:
 Fai', eine bestimmte Art von Kriegsbeute im Dschihad
 Fai della Paganella, eine italienische Gemeinde im Trentino in Italien
 eine besondere Wortform von: Voede, einer besonderen Art der Allmende

Fai ist der Familienname folgender Personen:
 Collins Fai (* 1992), kamerunischer Fußballspieler

fai steht für:
 Faiwol (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf Papua-Neuguinea

Abkürzung